Ferrero – włoskie przedsiębiorstwo produkujące słodycze

Osoby o tym nazwisku:
 Anna Maria Ferrero – włoska aktorka
 Bruno Ferrero – rzymskokatolicki duchowny, pisarz, dziennikarz i pedagog
 Gianstefano Ferrero – rzymskokatolicki duchowny
 Guglielmo Ferrero – włoski pisarz i historyk
 Juan Ferrero – hiszpański kulturysta
 Juan Carlos Ferrero – hiszpański tenisista i trener tenisa.
 Martin Ferrero – amerykański aktor
 Michele Ferrero – włoski przedsiębiorca